__БЕЗКН__

Спољашње везе 

 Страница библиотеке на сајту -{Freshmeat.net}-.

-{libmng}- је референтна библиотека за -{MNG}-, анимациону екстензију за популарни формат -{PNG}-. Доноси моћне анимационе могућности које су уклопљене са робусношћу -{PNG}--а и слободом од патената.

Слободни софтвер за графику